Ба́шки () — населённый пункт в Прейльском крае Латвии. Входит в состав Рушонской волости. Находится на берегу озера Эйкшу у региональной автодороги  (Краслава—Прейли—Мадона). По данным на 2018 год, в населённом пункте проживало 89 человек.

История 
В советское время населённый пункт входил в состав Рушонского сельсовета Прейльского района. В селе располагался цех № 4 комбината дорожно-строительных материалов.

Примечания 

Населённые пункты Прейльского края
Рушонская волость